Бросна:

 Бросна — река в центральной части Ирландии.
 Бросна (Керри) — деревня в Ирландии, графство Керри.
 Бросна (Оффали) — деревня в Ирландии, графство Оффали.